Atractiellomycetes är en klass av svampar. Atractiellomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Atractiellomycetes